Nedenstående tabel er en liste af film produceret i Danmark eller hvor der tales det danske sprog i filmen fra før 1910. For en alfabetisk liste over alle danske film der i øjeblikket er på Wikipedia se :Kategori:Film fra Danmark. For danske film fra andre årtier se Film i Danmark boksen nedenfor.

Eksterne henvisninger
 Danske film sorteres efter udgivelsesdato på Internet Movie Database
 Danske film 1897-1900

1900'erne